Geschwindigkeitsklasse, Geschwindigkeitskategorie oder Geschwindigkeitsindex steht für:
 Geschwindigkeitsindex von Reifen
 Datenübertragungsrate von Übertragungskanälen (Datenspeicher, Netzwerke)
 Geschwindigkeitsklassen von Speicherkarten, siehe zum Beispiel SD-Karte #Geschwindigkeitsklassen
 Geschwindigkeitsklassen für den Verbindungsaufbau im Enhanced Multi-Level Precedence And Pre-emption Service